Rimmel peut désigner :
 Christian Rimmel, un ancien sauteur à ski allemand
 Eugène Rimmel (1820 - 1887), un parfumeur et un homme d'affaires français
 le Rimmel, un produit cosmétique créé par Eugène Rimmel en 1834

Homonymie de patronyme